Le verbe verrouiller a plusieurs sens :
 étymologiquement, c'est l'action de mettre un verrou (sur une porte par exemple) ;
 en informatique, on verrouille un fichier ou tout un dossier pour réserver l’accès en écriture à un seul utilisateur, jusqu’à ce qu'il ait terminé d'enregistrer ses modifications ;